Тамыш:
 Тамыш — село в Закавказье
 Тамыш — станция Абхазской железной дороги